Ein Parameter ([],  „neben“ und  „Maß“) ist im Allgemeinen ein Vorgabewert. Im Speziellen steht „Parameter“ für:

 in der Programmierung ein Argument, das einem Programm oder Unterprogramm übergeben wird, siehe Parameter (Informatik)
 in der Analysis eine spezielle Gruppe der Variablen einer Gleichung, siehe Parameter (Mathematik)
 in der Entwurfstechnik die Kenngrößen eines zu konstruierenden Objekts, siehe etwa CAD #Parametrische Modellierung
 in der Statistik eine der Größen, die eine Wahrscheinlichkeitsverteilung festlegen, siehe Parameter (Statistik)
 in der Mathematik, Technik allgemein die Kenngrößen, siehe Koeffizient
 in der Physik die nicht veränderlichen Kenngrößen eines Physikalischen Systems
 in der analytischen Geometrie speziell die Variablen der Parameterdarstellung
 in der Physiologie ein Synonym für Kennwert
 in der Geometrie insbesondere eine der Kenngrößen eines Kegelschnitts, siehe Kegelschnitt
 in der Chemie diverse reaktionsspezifische intensive oder extensive Größen, siehe chemisches Gleichgewicht
 die Eigenschaften des einzelnen Tons oder kompositorischer Kenngrößen in einem Musikstück, siehe Parameter (Musik)
 in der Linguistik als Regelsystem der Transformations-/Universalgrammatik, siehe Parameter (Linguistik)
 in den Wirtschaftswissenschaften siehe Aktionsparameter, Datenparameter und Reaktionsparameter

Siehe auch:
 Parametrisierung